

Arte 
Serafino – affresco della Cappella Ovetari a Padova, dipinto da Andrea Mantegna

Cinema 
Serafino – film diretto da Pietro Germi e interpretato da Adriano Celentano

Onomastica 
Serafino – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Serafino I – patriarca ecumenico di Costantinopoli
Serafino II – patriarca ecumenico di Costantinopoli
Adolfo Serafino (1920-1944) – militare e partigiano italiano
Chiara Serafino (n. 1989) – calciatrice italiana, di ruolo portiere
Domenico Serafino – arbitro di calcio italiano
Serafino de' Serafini (1323-1393) – pittore

Personaggi immaginari 
Serafino – personaggio fumettistico
Claudio Serafino (in giapp. Kuraudio Serafīno) – rappresentato, nella serie Personaggi di Tekken

Terminologia 
Serafino – uno degli ordini angelici della prima gerarchia, nella tradizione ebraica e cristiana
Serafino – tipologia di collo in alcuni capi d'abbigliamento
Serafino – tifoso "professionista" della nazionale di calcio maschile italiana negli anni 70